Ходецкий:

 Ходецкий, Отто (1467—1534) — государственный и дипломатический деятель Польского королевства.
 Ходецкий, Станислав (ум. 1529) — гетман польный коронный, маршалок великий коронный, каштелян львовский.
 Ходецкий, Старион Мартинианович (1821—1887) — русский биолог, животновод лесовод и редактор.